PM steht als Abkürzung für:
 Bündnis für Politik- und Meinungsfreiheit, ein politisches Bündnis
 Midwayinseln (auch bekannt als Midway-Atoll), ein Atoll im nördlichen Pazifik (ICAO-Code)
 Pacemaker, siehe Herzschrittmacher
 Pacemaker, eine gebräuchliche freie Software für die Ressourcenverwaltung
 Papiermaschine, eine Maschine zur Herstellung von Papier, Karton oder Pappe
 Particulate matter, siehe Feinstaub
 Partikelmasse (PM-Stufe), siehe Dieselrußpartikelfilter#Partikelminderungsstufen
 Performance Management bzw. Performance Monitoring, das Leistungsmanagement
 Perpetuum mobile, eine hypothetische Konstruktion
 Personal message, die englische Bezeichnung für „persönliche Nachricht“ in Internetforen
 Personalmanagement
 Personenmonat, durchschnittliche Arbeitsleistung einer Person pro Monat
 Pfälzischer Merkur, Tageszeitung aus der Westpfalz
 Phasenmodulation
 Photomultiplier
 Physikalische Modellierung
 Pilot Monitoring für Luftfahrzeugführer mit überwachender Tätigkeit (derzeit nicht steuernd) oder einem Fluglehrer
 Polizeimeister, Dienstgrad in Deutschland
 Pontifex Maximus, der oberste Priester im Götterkult der Römer sowie Bezeichnung für den Papst
 Postmaster (E-Mail), Bezeichnung für den Administrator eines Mail-Servers
 Premierminister
 Presentation Manager, grafische Benutzeroberfläche unter OS/2
 Pressemitteilung
 Produktionsmanagement
 Produktmanagement
 Projektmanagement
 Projektmanager
 Pulvermetallurgie
 Saint-Pierre und Miquelon als Landescode nach ISO 3166
 Société Auto-Mécanique PM, ehemaliger belgischer Automobilhersteller

PM als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Griechenland: Drama (Regionalbezirk)
 Großbritannien: Preston
 Spanien: Baleareninseln Mallorca, Menorca, Ibiza und Formentera (auslaufend)
 Tschechien: Okres Plzeň-město, deutsch: Pilsen-Stadt (auslaufend)
 Deutschland: Landkreis Potsdam-Mittelmark

PM ist der Name von:
 PM (Band), englisch-amerikanische Rockband
 PM (Film), kontroverser kubanischer Kurzfilm (1961)
 Pseudonym des Schweizer Autors Hans Widmer (Autor)

P. M. steht als Abkürzung für:
 Palm Muting, Anschlagstechnik beim Gitarrenspiel
 P.M. (Zeitschrift), populärwissenschaftliche Zeitschrift
 Post meridiem (nach Mittag), Zeitbezeichnung

P+M steht für:
 Parken und Mitfahren, ein Verknüpfungsprinzip in der Verkehrsplanung

p. M. ist die Abkürzung für:
 pro Monat (lateinisch: per mensem, englisch: per month)

Pm steht als Abkürzung für:
 Petameter, 1015 m, eine Billiarde Meter – 1012 km, eine Billion Kilometer (SI-Längeneinheit)
 Promethium, chemisches Element

pm steht für:
 Perl-Modul, übliche Dateiendung für Programmbibliotheken der Programmiersprache Perl
 Pikometer, 10−12 Meter, ein Billionstel Meter, ein Milliardstel Millimeter (SI-Längeneinheit)
 post meridiem, siehe 2-mal-12-Stunden-Zählung
 pm-Disco, Großraumdiskothek in Moers, Nordrhein-Westfalen

p. m. steht für:
 p. m., Pseudonym des Schweizer Autoren und politischen Utopisten Hans Widmer (Autor)
 palm mute, abgedämpftes Spielen einer Saite
 per mille und pro mille, vom Tausend, siehe Promille
 piae memoriae, „frommen Andenkens“ (verstorben)
 post menstruationem, nach der (letzten) Menstruation. Siehe Schwangerschaftsdauer
 post meridiem, Zeit zwischen 12:00 und 23:59 Uhr
 Post mortem, nach dem Tod
 pro memoria, zur Erinnerung
 punctum maximum bei der Auskultation, „Ort der größten Lautstärke“

.pm steht für:
 .pm, Top-Level-Domain der bewohnten Inselgruppe Saint-Pierre und Miquelon

Siehe auch:

Abkürzung